Hazel steht für:

 Hazel (Vorname), weiblicher Vorname
 Hazel (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Hurrikan Hazel (1954) im atlantischen Ozean
 Tropischer Sturm Hazel (1965) im östlichen Pazifischen Ozean

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hazel (Kentucky)
 Hazel (Michigan)
 Hazel (Minnesota)
 Hazel (Mississippi)
 Hazel (New York)
 Hazel (South Dakota), im Hamlin County
 Hazel (Virginia)
 Hazel (Washington)
 Hazel (West Virginia)

Hazel ist der Familienname folgender Personen:
 Eddie Hazel (1950–1992), US-amerikanischer Gitarrist
 James H. Hazel (1888–1965), US-amerikanischer Politiker
 Louise Hazel (* 1985), britische Siebenkämpferin
 Monk Hazel (1903–1968), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger

Siehe auch:
 Hazell
 Sister Hazel, US-amerikanische Rockband